Desa Mojokerto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojokerto (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 111,03), Jawa Tengah, 
 Desa Mojokerto (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 111,61), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar